Кучан

Фамилия
 Кучан, Милан (род. 1941) — словенский политик, первый президент Словении с 1991 до 2002.

Топоним
 Кучан — город на северо-востоке Ирана, в провинции Хорасан-Резави.